Анофриев — фамилия; имеет женскую форму Анофриева.
 Анофриев, Николай Юрьевич (1857—1920) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Анофриев, Олег Андреевич (1930—2018) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен, народный артист России.
 Анофриева, Маргарита Николаевна (известна под фамилией Риоли-Словцова; 1889—1954) — оперная и камерная певица, педагог.